

Persone
 Abramo Albini (1948) – canottiere italiano
 Adriana Albini – biochimica, scrittrice e politica italiana
 Alessandro Albini (1568-1646) – pittore italiano
 Augusto Albini (1830-1909) – ammiraglio, deputato e senatore del Regno d'Italia, fratello dell'ammiraglio Giovan Battista
 Benito Albini (1937-1999) – calciatore italiano
 Carlo Albini (1914-1976) – calciatore italiano
 Christian Albini (1973-2017) – teologo, saggista e insegnante italiano
 Franco Albini (1905-1977) – architetto e designer italiano
 Giacinto Albini (1821-1884) – patriota e politico italiano
 Giacomo Albini (...–1348) – medico italiano
 Giovan Battista Albini (1812-1876) – ammiraglio italiano, fratello di Augusto
 Giulia Albini (1982-2012) – pallavolista e fisioterapista italiana
 Giuseppe Albini (1780-1859) – militare e politico italiano
 Giuseppe Albini (1827-1911) – fisiologo italiano
 Giuseppe Albini (1863-1933) – latinista e filologo italiano
 Honoré Albini – politico monegasco del XIX secolo
 Johann Georg Albini, noto anche come Johann Georg Albiuns der Ältere (1624-1679) – scrittore tedesco
 Marco Albini (1940) – architetto, designer e accademico italiano
 Marietta Albini (1807-1849) – soprano italiano
 Massimo Albini – fumettista italiano
 Pierino Albini (1885-1955) – ciclista su strada italiano
 Pietro Luigi Albini (1807-1863) – giurista e politico italiano
 Riccardo Albini (1953) – giornalista italiano
 Srećko Albini (1862-1933) – compositore croato
 Steve Albini (1962) – cantante e musicista statunitense
 Tea Albini (1950) – politica italiana
 Umberto Albini (1895-1973) – politico italiano
 Umberto Albini (1923-2011) – grecista, filologo e traduttore italiano
 Walter Albini (1941-1983) – stilista italiano

 Franz Joseph von Albini – diplomatico, militare e politico austriaco

Altro
 Cotonificio Albini – azienda italiana del settore tessile
 Noduli di Albini o di Aranzio – noduli della valvola semilunare aortica cardiaca